Příjmení Tarantino nese více osobností:

 Luigi Tarantino (* 1972) – italský sportovní šermíř
 Quentin Tarantino (* 1963) – americký filmový režisér, scenárista a herec
 Tony Tarantino (* 1940) – americký herec, režisér, kytarista a zpěvák